In de Griekse mythologie verwijst de naam Sarpedon (Oudgrieks: Σαρπηδών; gen.: Σαρπηδόνος) naar meerdere personen:
 De zoon van Zeus en Europa. Hij werd opgevoed door koning Asterion, maar hij werd door zijn broer Koning Minos van Kreta verbannen vanwege zijn liefde voor Miletos. Hij trok naar Lycië, waar hij de rest van zijn leven doorbracht.
 De zoon van Zeus en Laodamia. Hij vocht aan de zijde van de Trojanen in de Trojaanse Oorlog. De Lycische koning werd echter verslagen en gedood door een ontketende Patroclus, die in de wapenuitrusting van Achilles, de Trojanen verdreef, weg van de Griekse linie.

Stamboom 

Personage in de Ilias
Griekse halfgod